Элен:
 Элен — вариант женского имени Елена.
 Элен, Маргрит (род. 1943) — нидерландская поэтесса и композитор.
  — коммуна в Ругаланне, Норвегия.
  — кинокартина 2009 года с участием Эшли Джадд, режиссёр — Сандра Неттельбек.
 Элен — советская и российская рок-группа.

См. также 
 Эллен
 Элен и ребята